Гургулица може да се отнася за:

 Гургулица, птица;
 Гургулица, село в България;
 Гургулица, връх в Косово;
 Гургулица, хижа в Източна Рила;